Bund kan syfta på:

 Der Bund – Allmänna judiska Arbetarförbundet för Litauen och Ryssland 1897–1921 samt Polen 1897–1948
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – en oberoende miljöorganisation och naturskyddsförening i Tyskland
 Der Bund (tidning) – en tyskspråkig schweizisk tidning som ges ut i Bern
 Bund Deutscher Mädel – Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP) partiorganisation för flickor i åldern 14-18 år
 Bund Reichskriegsflagge – en tysk paramilitär organisation, grundad av Ernst Röhm 1923
 Bund Wiking – en tysk paramilitär organisation som grundades år 1923
 The Bund (Shanghai) – en berömd gata i Huangpu-distriktet i Shanghai